Németh Andrea (1967) festő, grafikus, reklámgrafikus
 Németh Andrea (1968) öttusázó, triatlonista
 Németh Andrea (1946) reklámgrafikus, fotóművész